Выдающийся прусский археолог Лепсиус посетил Египет в 1842 году и создал список всех памятников древней архитектуры, которые попадались ему по пути.

Список Лепсиуса 
Объекты, выделенные в этом списке темным, либо были полностью демонтированы, либо оказались под водой при возведении Асуанских плотин.

Карты, составленные Карлом Лепсиусом

Примечания

См. также 
 Список египетских пирамид
 Список гробниц в Долине царей

Пирамид Лепсиуса
Лепсиуса
Статьи о списках
1842 год